El nombre mirasol puede designar:

Mirasol, planta también llamada girasol (Helianthus annuus); 
Mirasol, cualquiera de las especies de aves de la tribu Botaurini, de la familia de las garzas (Ardeidae); 
El nombre común de la planta Carduus crispus;  Un nombre común de la planta Cosmos bipinnatus; 
 El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia; o
 El nombre común de la planta Helianthemum nummularium.Mirasol, balneario del Litoral Central en Algarrobo, Chile;Mirasol, localidad en Puerto Montt, Chile. 
 Mira-sol''', barrio de San Cugat (Sant Cugat en catalán)

Referencias